Elk Lake ist der Name folgender

Orte:
 Elk Lake (Ontario), Kanada
 Elk Lake Township, Minnesota

Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Elk Lake (Kentucky)
 Elk Lake (Michigan)
 Elk Lake (New York)

in Kanada:
 Elk Lake (British Columbia)

Siehe auch:
 Big Elk Lake